Plurale di sicario
 Sicarii – nome attribuito dagli antichi romani a una fazione estremista del partito ebraico degli zeloti
 I Sicari – racconto di Ernest Hemingway

Persone
Antonio Sicari (1943) – presbitero e teologo italiano
Elio Sicari (1942) – ex mezzofondista italiano
Giovanna Sicari (1954-2003) – poetessa e scrittrice italiana
Vincenza Sicari (1979) – maratoneta italiana

Altri progetti